Hainstraße steht für:
 Hainstraße (Bad Hersfeld), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Hersfeld
 Hainstraße (Bamberg), siehe Liste der Baudenkmäler in Bamberg/Erweiterungen der Inselstadt #Hainstraße
 Hainstraße (Jonsdorf), siehe Liste der Kulturdenkmale in Jonsdorf
 Hainstraße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Zentrum
 Hainstraße (Plauen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bärenstein (Plauen)

Siehe auch: